De Klep De Kuus Export Stout is een Nederlands bier van het type stoutbier, dat wordt gebrouwen bij Brouwerij De Fontein voor brouwerijhuurder café De Klep.

Het is een donker gebrand bier, met een koffiesmaak. Ook bevat het bier tonen van karamel, mokka en rozijnen.

Zie ook 
 Stadsbrouwerij De Klep
 Bier in Nederland
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

Externe links 
 Website van de stadsbrouwerij
 Untappd
 Misterhop

Nederlands biermerk
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo
Nederlandse stout